

Persone 
 Booba – rapper francese
 Ethel Booba – personaggio televisivo filippino

Televisione 
 Booba – serie televisiva d'animazione russa

Pagine correlate 
 Buba